Ian Stewart (matemàtic) (1945), acadèmic britànic i autor de ciència-ficció.
 Ian Stewart (músic) (1938–1985), músic britànic i anterior membre de The Rolling Stones.